Sławomir Pietrzak (ur. 1960) – polski  muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny i multiinstrumentalista, a także reżyser teledysków, fotograf i wydawca, przedsiębiorca związany ze sceną muzyki rockowej. 
 Sławomir Pietrzak (ur. 1954) – polski zootechnik, profesor nauk rolniczych.
Strony ujednoznaczniające